Hloropropan se može odnositi na:

 n-Propil hlorid (1-hloropropan)
 Izopropil hlorid (2-hloropropan)